Georges Courtès ist der Name folgender Personen:

 Georges Courtès (Astronom) (1925–2019), französischer Astronom
 Georges Courtès (Historiker) (* 1941), französischer Historiker und Politiker